Anthoxanthum odoratum var. nanum  puede referirse a la:
descrita por DC. en 1815 es la Anthoxanthum odoratum de L.
descrita por J.Lloyd en 1844 y la de Mutel en 1837 es la Anthoxanthum aristatum de Boiss.

Referencias